Лермант — фамилия:

 Лермант, Маргарита Парменовна — дворцовая девушка императрицы Елизаветы Петровны.
 Лермант, Томас (1220-е—1290-е) — шотландский бард.
 Лермант, Юрий Андреевич (Георг Лермонт; 1690-е—1733) — русский военный.

См. также 
 Лермантов